Лабащук Михайло Степанович (нар. 1956) — український мовознавець.
 Лабащук Оксана Василівна (нар. 1968) — українська літературознавиця, фольклористка.